Probele sportive de lupte la Jocurile Olimpice de vară din 2008 s-au desfășurat în perioada 12-21 august 2008 la China Agricultural University Gymnasium din Beijing. Au fost împărțite în două grupe: lupte libere pentru bărbații și femeile, și lupte greco-romane pentru bărbații. Au fost puse la bătaie 18 medalii de aur.

Țări calificate 

 (2)
 (3)
 (9)
 (4)
 (16)
 (9)
 (1)
 (12)
 (1)
 (10)
 (16)
 (3)
 (12)
 (1)
 (2)
 (7)
 (1)
 (1)
 (9)
 (1)
 (10)
 (7)
 (3)
 (1)
 (1)
 (9)
 (3)
 (12)
 (2)
 (10)
 (16)
 (5)
 (4)
 (1)
 (2)
 (6)
 (2)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (9)
 (8)
 (18)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (11)
 (3)
 (5)
 (1)
 (2)
 (3)
 (13)
 (16)
 (17)
 (8)
 (3)

Clasament pe medalii

Medaliați

Lupte libere Masculin

Lupte Greco-Romane  masculin

Libere feminin

Referințe
  Wrestling at the 2008 Beijing Summer Games , Sports Reference

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 2008
2008